Brako se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Lois A. Brako
 Lois Brako